Grün est le mot allemand pour « vert ». Comme nom propre, il peut faire référence à :

Patronymes
 Anastasius Grün (1806-1876), poète slovène germanophone
 Angelina Grün (née en 1979), joueuse allemande de volley-ball
 Anselm Grün (né en 1945), moine allemand
 Georges Grün (né en 1962), footballeur international belge
 Jules Grün (1868-1934), peintre illustrateur et affichiste français
 Otto Grün (1888-1974), mathématicien allemand

Opérations militaires 
Trois plans d'invasion militaire du Troisième Reich mais qui ne furent jamais mis en œuvre : 
  (« Cas Vert »), l'invasion de la Tchécoslovaquie qui devait être menée en , plan rendu caduc par les accords de Munich ;
  (« opération Verte », plus connue sous sa traduction anglaise « Operation Green »), plan d'invasion de l'Irlande en soutien de  l'opération  d'invasion de la Grande-Bretagne ;
 Le nom initial de l'opération Tannenbaum, plan d'invasion de la Suisse.

Articles connexes 
 , page d'homonymie
 Grün und Blau, album de musique punk du groupe allemand Feeling B, sorti en 2007

Homonymie de patronyme